Нордо́ст, с 2002 по 2011 Норд-Ост — посёлок в Ольгинском районе Приморского края Российской Федерации.

С 2004 года относится вместе с посёлком Тимофеевка к муниципальному образованию «Тимофеевское сельское поселение».

История 
Посёлок Норд-Ост основан в 1934 году. Расположен на полуострове Ватовского, на берегу залива Владимира Японского моря.

До середины 1990-х годов в посёлке размещались различные воинские части Владимиро-Ольгинского гарнизона. В толще горного хребта на полуострове Ватовского сохранились потерны, ведущие к подземным складам боеприпасов. После ухода воинских частей население посёлка значительно сократилось, большинство зданий стоят заброшенные.

Население

Транспорт, экономика, связь 
С посёлком Тимофеевка его связывает гравийная автодорога невысокого качества. Автобусное сообщение с населёнными пунктами Ольгинского района отсутствует.

Основа экономики — рыболовство, выращивание марикультуры, сбор и переработка ламинарии (морской капусты).

Приусадебное сельское хозяйство.

Сотовая связь в посёлке на лето 2012 года — НТК и МегаФон.

Достопримечательности 
 Ширина узкого перешейка на полуострове Ватовского — несколько сотен метров, осмотру доступно Японское море и мыс Четырёх Скал.
 В летнее время в окрестности посёлка Норд-Ост на отдых приезжают дальневосточники, их привлекают небольшие мелководные бухты с хорошо прогревающейся водой, богатая придонная флора и фауна.
 В нескольких десятках метров от мыса Орехова (северная оконечность полуострова Ватовского) находится место гибели крейсера «Изумруд», принявшего участие в Цусимском сражении Русско-японской войны и уцелевшего в нём. В условиях недостаточной видимости крейсер сел на камни и был взорван экипажем 19 мая 1905 года.

Источники 

Населённые пункты Ольгинского района